Синко Ерманос има више значења:

 Синко Ерманос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко Ерманос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко Ерманос (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко Ерманос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Синко Ерманос (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко Ерманос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко Ерманос, Сан Висенте (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко Ерманос (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко Ерманос (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Синко Ерманос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Синко Ерманос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко Ерманос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко Ерманос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко Ерманос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Ерманос (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Ерманос (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Ерманос (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Ерманос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Синко Ерманос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Синко Ерманос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Синко Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Синко Ерманос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко Ерманос, Агрикола (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Синко Ерманос (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Синко Ерманос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко Ерманос, Франсиско Варгас Еспиноса (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко Ерманос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко Ерманос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко Ерманос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Синко Ерманос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко Ерманос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко Ерманос (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику